Финал Лиги чемпионов УЕФА 2016 — финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2015/16 годов, 61-го сезона самого престижного клубного футбольного турнира под эгидой УЕФА, и 24-го сезона после переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов прошёл в Милане на стадионе Сан-Сиро.

Матч прошёл 28 мая 2016 года (в субботу) между двумя испанскими клубами — «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид». Это шестой финал Лиги чемпионов, где встретились две команды из одной страны, и второй финал Лиги чемпионов, в котором встретились команды из одного города. Эти клубы уже играли в финале Лиги чемпионов в 2014 году. 

Противостояние между двумя клубами известно как Мадридское дерби (), ведёт свою историю с 1906 года и насчитывало к началу финала Лиги чемпионов 2015/16 более 270 матчей.

История 

18 сентября 2014 года стадион Джузеппе Меацца, также известный как Сан-Сиро, был выбран местом проведения финала. Об этом было объявлено на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне (Швейцария). Это будет четвертый финал Лиги чемпионов, который состоится на этом стадионе, до этого  финалы  проходили  ещё в 1965, 1970 и 2001 годах.

Путь к финалу

Перед матчем 
27 августа 2015 года в Монако был представлен официальный логотип матча. Его дизайном занималась миланская  Галерея Виктора Эммануила II.

Бывший аргентинский игрок Хавьер Санетти был назначен послом финала.

На церемонии перед началом матча выступили американская певица Алиша Киз и итальянский певец Андреа Бочелли.

Матч 
15 апреля 2016 года в штаб-квартире УЕФА швейцарском Ньоне состоялся выбор номинального хозяина матча.

Статистика 

</div>

См. также 
 Финал Лиги Европы УЕФА 2016
 Суперкубок УЕФА 2016

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Данные о финале 
 Официальный сайт турнира 

2016
Лига чемпионов УЕФА 2015/2016
События 28 мая
Май 2016 года
Спорт в Италии в 2016 году
Международные спортивные соревнования в Милане
Футбольные соревнования в Милане
Международные соревнования по футболу в Италии